Ива́н Влади́мирович Сахне́нко (род. 8 июля 1955, Москва, СССР) — независимый художник.

Родился в 1955 году в Москве в семье художников — скульптора Зои Рябченко и известного керамиста и художника Владимира Сахненко.

Несколько лет после школы работал бутафором в тульском ТЮЗе.

В 1977 году поступил в пензенское художественное училище на отделение скульптуры.
Противодействие идеологическому давлению закончилось отчислением из училища в 1979 году.
Поступил в минское художественное училище, которое вскоре бросил, решив, что от самостоятельных штудий пользы будет больше.

Знакомится с близкими под духу художниками: Валерием Красильниковым,
Аветиком, Сергеем Наумовым, Владимиром Трямкиным. В разных сочетаниях
и составах они проводят совместные выставки и прочие мероприятия.

Множество работ было сделано во время путешествий. В 1990-е: Германия, Италия, Франция, Чехия. В 2000—2013: Тунис, Турция, Черногория, Эфиопия, Киргизия.

В 1997 году вместе со студией «Кадабра» работает в интернете («Антипроект 13» и др.).

Живет в Туле.

Имеет первый разряд по шахматам. На чемпионате Тульской области 2010 года занял второе место.

Собрания работ 

 Музей современного искусства «Эрарта», Санкт-Петербург
 Галереи «Арт-сезон» и «Арт-караван», Москва

Персонализированные почтовые марки Республики Молдова, посвященные творчеству Ивана Сахненко 

В 2016 году в Республике Молдова выпущены две персонализированные почтовые марки, на которых изображено:

-  картина художника Ивана Сахненко: Дина, 2015, х.м., 70Х50;

- процесс написания художником Иваном Сахненко картины Дина, 2015, х.м., 70Х50 (Галдина Дина Николаевна позирует в рабочей студии художника Ивана Сахненко в процессе написания «Дины»).
	

Марки выпущены небольшим тиражом на малых листах. Данные марки являются платежным средством для оплаты почтовых услуг в Молдове.  	Практика выпуска персонализированных почтовых марок (марок официальных почтовых служб отдельных стран по частным заказам с изображение событий, людей, организаций и т.д.), В качестве примера можно привести такие страны как Украина,  Малайзия, Республика Молдова, Австрия, Австралия, Испания и др.  Причем данная практика вводится соответствующим нормативным документом государства.  В Республике Молдова выпуск  персонализированных почтовых марок предусмотрен разделом VII  Постановления Правительства Республики Молдова Nr. 1254 от  10.11.2008 г. «Об  утверждении Положения о почтовых марках, цельных  вещах и специальных почтовых штемпелях Республики Молдова».

Выставки 

 1987 — Выставка группы «Арбатр». Центральный выставочный зал «Манеж», Москва
 1989 — Ярмарка искусств «Interart», Познань, Польша
 1990 — Галерея «Лютеция». Отель «Друо», выставка-аукцион. Париж
 1990 — Ярмарка искусств «Interart», Познань, Польша
 1990 — АРТ МИФ. Московская международная художественная ярмарка. Центральный выставочный зал «Манеж», Москва
 1990 — Выставка троих (Аветик, Иван Сахненко, Сергей Наумов). ЦДХ, Москва
 1991 — АРТ МИФ 2. Московская международная художественная ярмарка. Центральный выставочный зал «Манеж», Москва
 1991 — Выставка троих (Аветик, Иван Сахненко, Сергей Наумов). Выставочный зал «Раменки», Москва
 1992 — Галерея «На Солянке», Москва, совместно с Сергеем Наумовым
 1995 — «После концепции», ЦДХ, Москва, совместно с Сергеем Наумовым, Аветиком, Валерием Красильниковым и др.
 1999 — Галерея «На старой Басманной», Москва, совместно с отцом, Владимиром Сахненко
 1999 — «Культурные герои 21 века», Тула
 2004 — Музей декоративно-прикладного искусства, Москва
 2005 — «Осенний марафон», ЦДХ, Москва, совместно с Владимиром Сахненко, Аветиком и др.
 2006 — «Во времени и пространстве», ЦДХ, Москва
 2007 — «Иван Сахненко. Живопись», выставочный зал НИИ реставрации, Москва (museum.ru о выставке и конференции)
 2011 — Персональная выставка в филиале музея-усадьбы Ясная Поляна, Крапивна
 2012 — «Испанские маршруты. Версия III. Менины», Центр Современной Живописи и Институт Сервантеса, Москва
 2013 — Персональная выставка в Пространстве «Мечта», д. Селиваново, Тульская область
 2013 — Экспозиция картин в рамках выставки «Моя коллекция» в городском выставочном центре, Протвино
 2014 — Экспозиция картин в рамках II слета коллекционеров Международного союза коллекционеров, Тула
 2014 — Персональная выставка в историко-краеведческом музее, Протвино
 2014 — Персональная выставка в художественно-краеведческом музее, Узловая
 2015 — Персональная выставка в историко-краеведческом музее, Протвино
 2015 — Персональная выставка в Центре «Екатерининский», Серпухов
 2019 — Персональная выставка в Центральном выставочном зале, Тула
2020 — Персональная выставка в Выставочном центре, Протвино
2021 — Экспозиция картин в рамках художественной выставки друзей молдавской культуры «Бусуйок», в Выставочном зале г. Тула – , Тула

Галерея

Живопись

Графика

Ссылки 
 Иван Сахненко на сайте музея современного искусства Эрарта
 Коллекция работ Ивана Сахненко в музее современного искусства Эрарта
 «Меня все больше поражает…», Иван Сахненко, 1999
 «Запретные мифы от Ивана Сахненко», Михаил Овчинников, 2009
 «Выставка работ тульского художника Ивана Сахненко», телеканал «Россия-Культура», 12.12.2007
 Иван Сахненко на сайте «Центра Современной Живописи»
 Иван Сахненко на сайте «Антипроект 13»
 Иван Сахненко на сайте «art-picture.ru»
 Иван Сахненко на сайте «АртРу.инфо»

Тексты Ивана Сахненко 

 Кратное четырём
 Меня все больше поражает...

Публикации об Иване Сахненко 

 Буклет IVAN SAKHNENKO, 1991, с.3.
 Буклет живопись: Аветик Абадян, Валерий Красильников, Сергей Наумов, Иван Сахненко, Москва, 1990, МЦ «Агромакс», с. 8.
 Алёна Бабенко. Тематика картин разнообразна.// Узловская газета «Знамя» от 12.09.14г. 
 Государственный научно-исследовательский институт реставрации (ГосНИИР). // Иван Сахненко. Живопись. Москва – 2007., с. 4.
 Завтра в музее села Крапивна в Тульской области открывается выставка живописи Ивана Сахненко.// Газета «Молодой коммунар» от 08.02.11 г.
 Искусство и жизнь.//100 работ из коллекций. Альбом. Музей современного искусства «Эрарта», С-Пб. - 2008., с. 224., с. 160-163.
 И. Александрова. Глава поддержал инициативы творческой интеллигенции.// Газета «Протвино сегодня». 15.06.2014г.
 Иван Сахненко.//Классический сюжет в коллекции. Альбом. Музей и галереи современного искусства «Эрарта», СПб. - 2009., с. 185., с. 142-145.
 Живопись Ивана Сахненко// Газета «Тульские известия» от 10.02.2011г. 
 Овчинников, М.В. Запретные мифы от Ивана Сахненко /М.В. Овчинников// Музей современного искусства «Эрарта». Классический сюжет в коллекции: альбом / глав. ред М. В. Овчинников. — СПб: Эрарта, 2009. — С. 129-145.
 Психология сельской жизни.//100 работ из коллекций. Альбом. Музей современного искусства «Эрарта», С-Пб. - 2008., с. 224., с. 164-164.
 Савва Ямщиков. «Иван Сахненко. Живопись». Вступительная статья Павла Ванайкина, 2007г., с. 17.
 В. Титков, А. Черепов, А. Герасимов, В. Романенко, И. Титков. Два дня с аншлагом.//Лавка коллекционера, № 2. — Самара: 2014. — с. 45, 48.
 А. Щепотьев. Протвино - культуру в народные массы. Выставка «Моя коллекция».//Лавка коллекционера, № 2. — Самара: 2014. — с. 8.
 Майоров М. В. Сахненко, Иван Владимирович // Биографические материалы к тульской историко-культурной энциклопедии.— Тула, 2016.— С. 216-217. То же в кн.: Тульский биографический словарь: новая реальность / Гл. ред. и сост. М. В. Майоров.— Москва: Минувшее, 2016.— С. 414-416.
 Щепотьев А. В.   Персонализированные почтовые марки: события, люди, достижения.//Лавка коллекционера, № 1 (158). — Самара: 2017. — с. 14-15.

Избранные работы на сайте «Антипроект 13» 

 «Венеция»
 «Черт-попрошайка»
 «Двое»

Примечания 

Художники СССР
Художники России
Графики России
Графики СССР
Художники России XX века
Художники России XXI века
Современные художники России
Художники-экспрессионисты России